The Band steht für:

* The Band, kanadisch-amerikanische Rockband
 The Band (Album), Studioalbum (1969) der Rockband
 The Band (1978), Dokumentarfilm (1978) über diese Rockband
 The Band (2009), australischer Spielfilm (2009)
 The Band (Musical), ein Jukebox-Musical um die Musik von Take That (2017)

Siehe auch:
 Band